Allsvenskan 2003/2004 kan syfta på:

Allsvenskan i bandy 2003/2004
Allsvenskan i bandy för damer 2003/2004
Allsvenskan i ishockey 2003/2004